Five Live — мини-альбом, выпущенный в 1993 году. Записан группой Queen, Джорджем Майклом и Лизой Стэнсфилд. Песни «Somebody to Love» и «These Are the Days of Our Lives» были записаны на концерте The Freddie Mercury Tribute Concert 20 апреля 1992 года на стадионе Уэмбли. Все средства от продажи от этого издания перешли в фонд The Mercury Phoenix Trust.

В 30 странах мира альбом попал в десятку лучших, а в Великобритании занял первое место. В США успехи были не столь значительны, альбом дебютировал лишь тридцатым в списке Биллборд.

По всему миру было продано около 5 миллионов копий этого альбома.

Список композиций 
 «Somebody to Love» — 5:17 (#30 US)
 Записана группой Queen and Джорджем Майклом
 «Killer» — 5:58
 Записана Джорджем Майклом
 «Papa Was a Rollin’ Stone» — 5:24
 Записана Джорджем Майклом
 «These Are the Days of Our Lives» — 4:43
 Записана группой Queen, Джорджем Майклом и Лизой Стэнсфилд
 «Calling You» — 6:17
 Записана Джорджем Майклом
 «Dear Friends» — 1:07
 Записана группой Queen в 1974

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации 

|
|
|
|
|
|
|

Примечания

Ссылки 
 

Дебютные мини-альбомы 1993 года
Альбомы Queen
Альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Концертные альбомы Parlophone